

Persone

Baumgartner
Adolf Baumgartner – filologo e storico tedesco naturalizzato svizzero
Bruce Baumgartner – ex lottatore statunitense
Christoph Baumgartner – calciatore austriaco
Dominik Baumgartner – calciatore austriaco
Felix Baumgartner – paracadutista e base jumper austriaco
Hans Baumgartner – ex atleta tedesco
Hubert Baumgartner – calciatore austriaco
Nick Baumgartner – snowboarder statunitense
Thomas Baumgartner – pittore tedesco
Willy Baumgartner – calciatore svizzero
Zsolt Baumgartner – pilota di Formula 1 ungherese

Baumgärtner
Willy Baumgärtner – calciatore tedesco